Skutari kan syfta på:

 Skutari – en stad i norra Albanien, se Shkodra
 Scutari – en stadsdel i den asiatiska delen av Istanbul, se Üsküdar
 Scutari – en sjö mellan Albanien och Montenegro, se Shkodrasjön